Olietryk kan være flere ting:

 Olietryk (litografi) − en trykmetode til fremstilling af efterligninger af malerier.
 Olietryk (fotografi) − en fotografisk kopieringsmetode.
 Olietryk (motor) − olietryk i f.eks. bilmotorer.
 Olietrykslampe − en advarselslampe på en bils instrumentbræt, som advarer om for lavt olietryk.